Sopa ist der Familienname folgender Personen:

 Kastriot Sopa (* 1992), deutscher Boxer
 René Sopa (* 1961), französischer Akkordeonist

SOPA steht für:

 Stop Online Piracy Act, Gesetzentwurf in den Vereinigten Staaten (2011)